

Geografia 
 Hjelmeland – comune norvegese della contea di Rogaland

Persone 
 Bjarte Hjelmeland – attore e regista teatrale norvegese
 Thea Hjelmeland – cantante norvegese